Rajd Monte Carlo 1985 (53. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – rajd samochodowy rozgrywany w Monaco od 26 stycznia do 2 lutego 1985 roku. Była to pierwsza runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1985. Rajd został rozegrany na asfalcie i śniegu.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 1 rundzie 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1985
Monako w XX wieku